Trofee Jules Pappaert of Pappaertbeker is een Belgische voetbaltrofee die sinds 1953 jaarlijks wordt uitgereikt aan een club uit Eerste, Tweede of Derde Klasse. De club die de langste, onafgebroken reeks met ongeslagen wedstrijden neerzet, mag de trofee in ontvangst nemen.

De prijs wordt uitgereikt door La Dernière Heure/Les Sports en is vernoemd naar de gewezen voetballer Jules Pappaert. Hij was gedurende de jaren 1930 de aanvoerder van Union Sint-Gillis. In die periode zette Union een reeks van 60 ongeslagen wedstrijden neer. Tot op heden is dat een record. Het leverde de Brusselse club de bijnaam Union 60 op.

De prijs werd niet uitgereikt tussen 2013 en 2017. Op 1 oktober 2018 kondigden Union en La Dernière Heure de wedergeboorte aan. Voortaan worden er twee trofeeën uitgereikt: een voor de professionele divisies, zijnde 1A en 1B, en een voor de amateurdivisies. In 2020 werd de trofee evenwel niet uitgereikt.

Erelijst

Bronnen 

Belgische voetbalprijs